Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2012 fand vom 24. bis 26. August in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Im Finale der Männer setzten sich Jonathan Erdmann und Kay Matysik gegen Eric Koreng und Alexander Walkenhorst durch. Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif wurden kampflos Dritter, weil Julius Brink und Jonas Reckermann wegen einer Verletzung aufgeben mussten. Bei den Frauen gewannen Katrin Holtwick und Ilka Semmler im Endspiel gegen Geeske Banck und Kira Walkenhorst ihren zweiten Meistertitel. Den dritten Platz belegten Teresa Mersmann und Cinja Tillmann.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beach-Tour
 Ergebnisse Männer beim DVV
 Ergebnisse Frauen beim DVV

2012
Volleyballveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland